Чемпіонат світу з шахів серед жінок 1972 вперше складався з чотирьох етапів: зональних турнірів, міжзонального турніру, кандидатського турніру і чемпіонського матчу. В матчі перемогу здобула Нона Гапріндашвілі, яка знову успішно захистила своє звання проти Алли Кушнір. Це був третій з трьох матчів підряд між цими двома найсильнішими шахістками свого часу.

Міжзональний турнір 1971 
Вперше цикл чемпіонату світу серед жінок складався з тих самих етапів, що й «відкритий» чемпіонат світу з шахів. Міжзональний турнір проходив у Охриді (Югославія) в травні 1971 року. До нього потрапили найкращі шахістки з кожного із зональних турнірів (загалом 18 учасниць). Між собою вони розіграли три путівки до кандидатського турніру.

 {| class="wikitable"
|+ Міжзональний турнір 1971
|-
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Очки !! Tie break
|- style="background:#cfc;"
| 1 ||  || — || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 13 ||
|- style="background:#cfc;"
| 2 ||  || 1 || — || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 12 || 91.75
|- style="background:#cfc;"
| 3 ||  || ½ || 1 || — || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12 || 91.25
|-
| 4 ||  || 0 || ½ || 1 || — || 1 || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 11 || 87.50
|-
| 5 ||  || 0 || 1 || ½ || 0 || — || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 11 || 82.00
|-
| 6 ||  || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || — || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || ½ || 10½ ||
|-
| 7 ||  || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || — || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 77.50
|-
| 8 ||  || 0 || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || — || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 9½ || 75.50
|-
| 9 ||  || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || — || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 9 ||
|-
| 10 ||  || 1 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || 0 || 0 || — || 1 || 0 || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 8½ ||
|-
| 11 ||  || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || — || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 0 || 7½ || 59.25
|-
| 12 ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || — || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 7½ || 54.00
|-
| 13 ||  || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || — || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 6½ ||
|-
| 14 ||  || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || — || 1 || ½ || 0 || ½ || 5½ || 41.50
|-
| 15 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || — || ½ || ½ || 1 || 5½ || 40.75
|-
| 16 ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || — || ½ || 1 || 5 || 37.00
|-
| 17 ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || — || 0 || 5 || 36.25
|-
| 18 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || — || 4½ ||
|}

Кандидатський турнір 1971 
До трьох переможниць міжзонального турніру приєдналася Алла Кушнір, яка програла в останньому чемпіонському матчі. Ці чотири учасниці провели між собою нокаут-турнір, у якому перемогла Кушнір і знову здобула право кинути виклик чемпіонці Ноні Гапріндашвілі.

Матч за звання чемпіонки світу 1972 
Матч за звання чемпіонки світу з шахів між чемпіонкою Ноною Гапріндашвілі й претенденткою Аллою Кушнір проходив від 10 травня до 26 червня 1972 року в Ризі.

 Головний арбітр — Владас Мікенас (СРСР).
 Секунданти Гапріндашвілі — Айварс Гіпсліс.
 Секунданти у Кушнір — Володимир Юрков.

Вперше в матчах Гапріндашвілі — Кушнір суперниці зіграли всі відведені за регламентом 16 партій. Вигравши перші 2 партії, Гапріндашвілі захопила лідерство й не віддавала його до кінця матчу. Нічия в 16-й партії забезпечила їй четверте звання чемпіонки світу. Загальний рахунок матчу — 8½ : 7½ (+5 −4 =7).

Література 
 Шахи: енциклопедичний словник / гол. ред. А. Є. Карпов. — М.: Радянська енциклопедія, 1990. — С. 78. — 624 с. — 100 000 екз. — ISBN 5-85270-005-3.

Примітки 

1972 в СРСР
Чемпіонати світу із шахів серед жінок
1972 у шахах